Альбрехт фон Штош (; ,  — , ) — германский политический, военный и военно-морской деятель, генерал от инфантерии (22 марта 1875), государственный министр Пруссии в 1872—1873 годах и первый руководитель Императорского адмиралтейства.

Биография 
Происходил из старинного силезского дворянского рода, перешедшего в протестантскую веру.

В 1829 году поступил в кадетский корпус, в 1835 году получил звание лейтенанта, с 1839 по 1842 год учился военном училище.

С 1844 по 1847 год служил топографом при прусском генеральном штабе, затем продолжил службу при штабе. В 1856 году был повышен в звании до майора, в 1861 году — до полковника с одновременным назначением начальником штаба IV армейского корпуса.

15 июня 1866 получил звание генерал-майора и во время войны 1866 года был назначен обер-квартирмейстером.

В 1866—1870 годах заведовал хозяйственным департаментом прусского военного министерства.

26 июля 1870 года был повышен до генерал-лейтенанта и во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов исполнял обязанности генерал-интенданта, а после окончания войны некоторое время (до 25 октября 1870 года) был начальником штаба оккупационных войск во Франции. За заслуги, проявленные во время этой войны, ему было выплачено 100 000 талеров.

С 1 января 1872 по 20 марта 1883 года Штош был руководителем Императорского адмиралтейства и одновременно министром без портфеля прусского правительства и членом союзного совета. С 1872 года до конца жизни был депутатом прусского ландтага. В 1883 году ушёл в отставку со всех постов, кроме депутатского, из-за разногласий с Отто фон Бисмарком. Владел также собственным винодельным заводом в Рейнгау.

Штош известен своим большим вкладом в развитие германских военно-морских сил: его усилиями были созданы морская обсерватория, имперское гидрографическое бюро и Прусская военно-морская академия. Он также способствовал увеличению числа кораблей в германском военно-морском флоте и внедрению на флоте той же дисциплины, что и в армии, из-за чего нередко находился в конфликте с другими германскими адмиралами. Уже в 1877 году в его честь был назван корабль SMS Stosch.

См. также 
Арнульф Баварский (1852—1907)

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в ADB
 Статья в словаре Мейера

Генералы Германской империи
Министры Пруссии
Политики Германии
Кавалеры ордена Чёрного орла
Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов
Кавалеры Большого креста ордена Красного орла
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Награждённые орденом Альбрехта
Кавалеры Большого креста ордена Церингенского льва
Кавалеры ордена Вендской короны
Кавалеры ордена Святой Анны
Кавалеры ордена Восходящего солнца
Кавалеры ордена Леопольда I
Адмиралы кайзерлихмарине
Участники Франко-прусской войны
Генералы инфантерии (Пруссия)